Guarabira (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Guarabira (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba